Die Abkürzung SWU steht für:
 Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm
 Süd-West-Universität Neofit Rilski in Blagoevgrad, Bulgarien
 Swiss European Air Lines, schweizerische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 den Flughafen Suwon in Südkorea (IATA-Flughafencode), siehe Liste der Flughäfen in Südkorea
 Separative Work Unit, siehe Uran-Anreicherung

SWU